Константин Викторович Звездочетов (род. 22 сентября 1958, Москва) — российский художник, один из основателей арт-группы «Мухоморы».

Биография 
Родился в 1958 году в Москве. С 1976 по 1981 год учился на постановочном факультете Школы-студии МХАТ. В 1978 году выступил одним из основателей арт-группы «Мухоморы», в деятельности которой принимал активное участие до 1984 года. В 1986 году инициировал создание группы «Чемпионы мира» (совместно с Г. Абрамишвили и Б.Матросовым). Издавал литературно-художественный альманах «Ночная жизнь».

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Московский музей современного искусства, Москва.
 Музей АРТ4, Москва.
 Новый музей, Санкт-Петербург.
 Самарский областной художественный музей, Самара.
 Музей Джейн Вурхис Зиммерли, коллекция Нортона и Нэнси Додж, Рутгерский университет, кампус Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
 Колодзей Арт Фонд, Хайланд-парк, Нью-Джерси, США.
 Музей современного искусства MUKHA, Антверпен, Бельгия.
 Центр современного искусства Луиджи Печчи, Прато, Италия.
 Музей изобразительного искусства Мучарнок, Будапешт, Венгрия.
 Модерна Галерея, Восточноевропейский музей современного искусства, Любляна, Словения.
 Бахчисарайский дворец-музей, Бахчисарай, Крым, Россия.
 Собрание Игоря Маркина, Москва

Персональные выставки 
 2016 — Музей АРТ4, Москва
 2009 — «Не выдержал». Московский музей современного искусства, Москва.
 2009 — «Нормальная цивилизация». XL Галерея, Москва.
 2005 — «Утраты». XL Галерея, Москва.
 2003 — «Адская боль монстров, или Годы вашего времени». Галерея WAM, Москва.
 2003 — «Война и мир» (совм. с А.Савко). Галерея Петра Войса, Москва.
 1997 — «Раз картошка, два картошка». XL Галерея, Москва.
 1996 — «Ночной Бойс или Нерусские мальчики» (совм. С. Епихиным). XL Галерея, Москва.
 1996 — «Бабцы Факосы». XL Галерея, Москва.
 1996 — «Прилежание» (совм. с Г. Литичевским). Галерея «Spider&Mouse», Москва.
 1995 — «Выбравшим пепси». XL Галерея, Москва.
 1994 — «Артисты метростроевцам» (совм. с Ю. Непринцевым). Галерея «Риджина», Москва.
 1992 — «Старое эхо» (совм. с Л. Резун-Звездочетовой). Музей современного искусства, Женева, Швейцария.
 1992 — «Дхармендра». L Галерея, Москва.
 1991 — «Sangria di artista». Galena Carini, Флоренция, Италия.
 1984 — «Для души и тельца» (совм. с Н. Алексеевым). Галерея «АПТАРТ», Москва.
 1983 — «Декоратор и жизнь». Галерея «АПТАРТ», Москва.
 1982 — «Выставка живописи». Галерея «АПТАРТ», Москва

Источники 
 Ковалёв А. Именной указатель. — М.: НЛО, 2005. — 400 с — ISBN 5-86793-356-3.
 Собств. корр. Константин Звездочетов в галерее WAM // Weekend. — 2003. — 6 ноября.
 Молок Н. Русские ночи в Венеции // Артхроника. — 2003. — № 2-3.
 «Юбилей смерти Че Гевары. Левые радикалы в Москве»

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Риджина
 Константин Звездочетов на сайте www.gif.ru
 Константин Звездочетов на сайте Музея АРТ4
  Константин Звездочетов в книге «А. С. Тер-Оганян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт»
 Про хиппи, коммунаров и про группу МУХОМОР
 Работы в коллекции Музея АРТ4 Игоря Маркина

Фурманный
Современные художники России
Выпускники Школы-студии МХАТ